Kategoria e Parë (1945) była 8. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Sezon rozpoczął się 2 września, a zakończył 26 grudnia 1945. Tytułu z 1937 nie obroniła drużyna SK Tirana. Nowym mistrzem Albanii został zespół Vllaznia Szkodra.

Grupa A

Grupa B

Finał mistrzostw 
23 grudnia 1945, Tirana:KF Tirana - Vllaznia Szkodra 1 - 2
26 grudnia 1945, Szkodra:Vllaznia Szkodra - KF Tirana 2 - 1

Mistrzem Albanii została drużyna Vllaznia Szkodra.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

1945 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii